Cincinnati puede referirse a:

Lugares
 Cincinnati, ciudad del estado de Ohio, Estados Unidos.
 Cincinnati (Iowa), ciudad del estado de Iowa, Estados Unidos.
 Municipio de Cincinnati , varios municipios en los Estados Unidos.

Deporte
 Masters de Cincinnati, torneo de tenis que se disputa anualmente en el suburbio de Mason en Cincinnati, Ohio.
 Cincinnati Bearcats, equipo deportivo de la Universidad de Cincinnati en Ohio.
 Cincinnati Bengals, equipo de fútbol americano en la ciudad de Cincinnati en Ohio.
 Cincinnati Reds, organización profesional de las Grandes Ligas de Béisbol situados en la ciudad de Cincinnati en Ohio.
 Ciccinnati Royals, equipo de la National Basketball Association que se basó en Cincinnati entre 1957 y 1972.

Astronomía
 (1373) Cincinnati, asteroide.

Barcos
 USS Cincinnati , el nombre recibido por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos, en honor a la ciudad de Cincinnati, Ohio.

Gastronomía
 Cincinnati chili, plato de la gastronomía del Medio Oeste de Estados Unidos.